Еле́на Евге́ньевна Соловьёва (род. 22 февраля 1958, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино. Жена актёра Анатолия Петрова. Заслуженная артистка России (2000).

Биография 
Родилась 22 февраля 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В 1975 году поступила на знаменитый курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, который потом прозвали курс «Братьев и сестёр». Преподавателями были Аркадий Кацман и Лев Додин. Окончила институт с красным дипломом.

С 1979 года играет в Молодёжном театре на Фонтанке. В 1998 году провела ускоренный актёрский курс в международном университете во Франкфурте-на-Одере.

Много лет является ведущей церемонии вручения премии имени В. И. Стржельчика в Союзе театральных деятелей Санкт-Петербурга.

Приняла участие в премьера фильма Седрика Клокиша «Красотки», которая состоялась в Париже летом 2005 года.

Творчество

Работы в театре 
 «Сто братьев Бестужевых» — девочка с монеткой
 «Сотников» — Бася Меер
 «Диалоги» — дочь
 «Отпуск по ранению» — Юлька, позднее на роль Тани
 «Если иначе нельзя» — проститутка Пиф-Паф
 «Четыре песни в непогоду» — Офелия
 «Беда» — Зала
 «И дольше века длится день» — Айзада
 «Джамлух-сын оленя» — Тунда
 «Ах Невский, всемогущий Невский» — Лиз
 «Сирано де’Бержераке» — камеристка Роксана
 «Крыша» — Светка
 «Эксперимент» — девушка
 «Иван-Царевич» — жар-птица
 «Смерть Ван Халена» — Джоанна
 «Мещанин во дворянстве» — танцовщица
 «Гроза» — Феклушка
 «Своя семья, или замужняя невеста» — Звонкина
 «Танго» — Бабушка
 «Маркиза де Сад» — баронесса де’Симиан
 «Священные чудовища» — французская артистка Шарлотта
 «Синие розы» — Аманда Уингфилд
 «Касатка» — Анна Аполлосовна

Фильмография 
  — Впервые замужем — Алёна
  — Ты должен жить
  — Сильва
  — Это было за Нарвской заставой — Катя
  — Требуются мужчины — Родченко
  — Шаги императора
  — Крепкий мужик — Верка
  — Красотки — мать Наташи
  — Когда растаял снег — Ксения Андреевна Арсеньева

Озвучивание 
  — Приключения в Изумрудном городе — генеральша Джинджер (3 и 4 эпизоды: «Козни старой Момби» и «Принцесса Озма»)
  — Карлик Нос — Фрида Блюм, фрейлины
  — наст. время — Лунтик и его друзья — Пиявка
  — Босс-молокосос 2 — Тина Темплтон

Признание и награды 
 Лауреат премии Союза театральных деятелей (1992)
 Заслуженный артист Российской Федерации (25 сентября 2000)

Примечания

Ссылки 
 Елена Соловьёва на сайте Молодёжного театра на Фонтанке
 Елена Соловьева на сайте КиноПоиск

Персоналии:Молодёжный театр на Фонтанке
Выпускники Российского государственного института сценических искусств